Günsburg ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Günsburg (1872–1949), österreichisch-deutscher Theaterleiter, Filmregisseur und -produzent
 Friedrich Günsburg (1820–1859), deutscher Mediziner
 Karl Siegfried Günsburg (1788–1860), deutscher Autor und Prediger (Reformjudentum)

Siehe auch:
 Günzburg (Begriffsklärung)